La Fed Cup 2002 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La finale, qui s'est tenue à la Grande Canarie les 2 et 3 novembre, voit la Slovaquie s'imposer face à l'Espagne (trois points à un).

Organisation 
Organisation plus classique pour cette  de la Fed Cup avec un tableau de 16 équipes qui s'affrontent par élimination directe en quatre tours. Le tableau est constitué des huit participants à la phase finale 2001 complété des quatre éliminés au deuxième tour des qualifications 2001 et des quatre équipes victorieuses en play-offs 2001.

Les rencontres ont lieu au domicile de l'une ou l'autre des équipes qui, sur un week-end, s'affrontent en face-à-face. Les vainqueurs sont désignés au meilleur de cinq matchs (quatre simple et un double).

Les équipes vaincues au premier tour disputent les play-offs 2002.

Résultats

Groupe mondial

Tableau

Premier tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-offs 
Seize équipes disputent les play-offs 2002. Les huit équipes vaincues au premier tour du tableau du groupe mondial 2002 et huit équipes issues des compétitions par zones géographiques organisées en avril 2002.

Les vainqueurs participent aux rencontres du groupe mondial en 2003. Les perdants sont relégués dans les compétitions par zones géographiques en 2003.

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 2002
 Fed Cup
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2002
Fed Cup
Championnat du monde en 2002